Długi Kąt ist ein polnischer Ortsname:
 Długi Kąt (Biała Piska), Ort im Powiat Piski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1903 Dlugikont, 1903 bis 1945 Klarheim, Kreis Johannisburg, Ostpreußen
 Długi Kąt (Józefów), Ort im Powiat Biłgorajski, Woiwodschaft Lublin
 Długi Kąt (Lelis), Ort im Powiat Ostrołęcki, Woiwodschaft Masowien
 Długi Kąt (Wręczyca Wielka), Ort im Powiat Kłobucki, Woiwodschaft Schlesien